Maderne kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Maderne (Møn) – et areal i Fanefjord Sogn, Vordingborg Kommune
 Maderne (Jungshoved Sogn) – et areal i Jungshoved Sogn, Vordingborg Kommune
 Maderne (Kastrup Sogn) – en bebyggelse i Kastrup Sogn, Vordingborg Kommune
 Maderne (Magleby Sogn) – en bebyggelse i Magleby Sogn, Langeland Kommune
 Maderne (Tyvelse Sogn) – en bebyggelse i Tyvelse Sogn, Næstved Kommune
 Maderne (Guldborgsund Kommune) – en bebyggelse i Horreby Sogn og Nørre Ørslev Sogn - Guldborgsund Kommune